Елена Шубич (умерла в 1378 г.) была членом Брибирской ветви дворянской семьи Шубичей, которая управляла Боснийским банатом в качестве регента с 1354 до 1357 г.

Елена была дочерью хорватского дворянина Георга II Шубича из Брибира, графа Клиса. Она вышла замуж за Владислава, брата бана Стефана II, в  в конце 1337 или в начале 1338 года. Лампридио Виттури, , скрепил узы брака; позже враждебные ему власти Трогира жаловались Папе Римскому, что брак был неканоническим из-за кровного родства пары. У Елены и Владислава было два сына, Твртко и .

Твртко было около 15 лет, когда он стал баном Боснии после смерти деверя Елены осенью 1353 года. Елена и Владислав, по неизвестным причинам исключённые из правопреемства, приняли правительство во имя молодого бана. Овдовев через год, Елена продолжала принимать решения только от имени Твртко.

В сопровождении своего младшего сына Елена немедленно отправилась ко двору их повелителя, короля Венгрии Людовика I, чтобы получить согласие на вступление на престол Твртко. Людовик поручил ей передать сообщение своей невестке , вдове её брата , который пытался удержать крепость Клисс. По возвращении в Боснию Елена председательствовала на собрании (станаке) в  и подтвердила владения и привилегии дворян «всей Боснии, Доньи-Краи, Загорья и Хумской земли». В мае 1355 года она решила принять активное участие в споре о наследстве семьи Шубич, который продолжался после смерти её брата Младена в 1348 году. Елена пошла с Твртко и их армией в Дувно. Было заключено соглашение, по которому сын Елены должен был унаследовать все города, принадлежавшие её отцу, и город, принадлежавший её сестре Катарине.

Регентство Елены закончилось в 1357 году. Ей и ее сыновьям было предоставлено гражданство Венецианской республикой в 1364 году. Два года спустя она сопровождала Твртко в венгерском королевском суде после его краткого смещения в пользу Вука; Твртко восстановил свои права в течение года. Осенью 1374 года Елена организовала и посетила свадьбу своего сына и Доротеи Болгарской.

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Шубичи
Котроманичи